|-
| 198701 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198702 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198703 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198704 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198705 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198706 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198707 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198708 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198709 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198710 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198711 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198712 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198713 - || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198714 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198715 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198716 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198717 - || || 13 de febrer de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 198718 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198719 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198720 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198721 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198722 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198723 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198724 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198725 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198726 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198727 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198728 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198729 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198730 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198731 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198732 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198733 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198734 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198735 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198736 - || || 3 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198737 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198738 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198739 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198740 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198741 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198742 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198743 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198744 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198745 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198746 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198747 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198748 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198749 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198750 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198751 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198752 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198753 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198754 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198755 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198756 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198757 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198758 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198759 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198760 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198761 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198762 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198763 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198764 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198765 - || || 10 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 198766 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198767 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198768 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198769 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198770 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198771 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198772 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198773 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198774 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198775 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198776 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198777 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198778 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198779 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198780 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198781 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198782 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198783 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198784 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198785 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198786 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198787 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198788 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198789 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198790 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198791 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198792 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198793 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198794 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198795 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198796 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198797 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198798 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198799 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 198800 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

8